Beryl Penrose e Neale Fraser hanno battuto in finale Mary Hawton e Roy Emerson 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Beryl Penrose /  Neale Fraser (Campioni)
 Mary Hawton /  Roy Emerson (finale)

 Thelma Long /  Herb Flam (semifinali)
 Fay Muller /  Malcolm Anderson (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1956